

Васильківська районна рада — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Васильківська районна рада — Київська область, Васильківський район